In 1982 werd het 24ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 18 april mei tot 28 november. Brasília werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Brasília mocht ook in de tweede fase aantreden.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Gama mocht ook in de tweede fase aantreden.

Derde toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Brasília mocht ook in de tweede fase aantreden.

Finale
Brasília werd kampioen na twee gelijke spelen omdat het twee van de drie toernooien gewonnen had.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil